Шамбулі́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 60 км на південний схід від Ліможа, 19 км на північ від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 549 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1145,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шамбулів на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шамбулів на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез